Bosso II, graaf van Provence (949-968)
 Boso II van La Marche, graaf van La Marche en Périgord (997-1005)